Шаньково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шаньково — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Шаньково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Шаньково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шаньково — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Шаньково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.